Il doppio del torneo di tennis Andorra Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gilles Müller e Aisam-ul-Haq Qureshi che hanno battuto in finale Santiago González e Alejandro Hernández 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Josh Goffi /  Harel Levy (semifinali)
 Santiago González /  Alejandro Hernández (finale)

 Dušan Vemić /  Lovro Zovko (quarti di finale)
 Franco Ferreiro /  Miguel Gallardo-Valles (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Andorra Challenger 2004